Антероградная амнезия (от  «находящийся впереди» и  «ступень», «уровень») — нарушение памяти о событиях после начала заболевания. Термин введён в психиатрию Теодюлем Рибо в 1881 году.

Антероградная амнезия связана с нарушением перемещения информации из кратковременной в долговременную память и/или с разрушением хранимой информации. Впоследствии память может восстанавливаться, но не в полной мере, остаются пробелы на период после травмы.

Амнезия может продолжаться часы, дни и даже недели. Поведение больных в этот период, затем подвергшийся забытию, вполне правильное, они отдают себе во всём отчёт, но потом вся их деятельность пропадает из памяти.

Причины 
Помимо заболевания, причиной этого типа амнезии также может быть расстройство сознания (особое состояние сознания, сумеречное помрачение сознания), черепно-мозговая травма, инсульт, эпилептический припадок, болезненное психическое состояние. В случае амнезии после расстройства сознания способность запоминать события может восстановиться в ближайшее время. При антероградной амнезии сохраняется память о событиях, произошедших до начала заболевания или до травмы.

Антероградную амнезию могут вызывать транквилизаторы группы бензодиазепинов при использовании доз препарата, близких к верхней границе терапевтического диапазона (документирована для доз бромазепама 6 мг), при использовании более высоких доз риск амнезии увеличивается. Также антероградную амнезию могут вызвать золпидем, темазепам, валокордин-доксиламин.

В культуре 

 Помни — фильм Кристофера Нолана, в котором этот симптом проявляется у главного героя.
 50 первых поцелуев — фильм: симптом проявляется у героини, которая не помнит события вчерашнего дня.
 Anterograde tommorow — литературное произведение, в котором главный герой страдает данным типом амнезии.
 Восприятие — в сериале, произведённом компанией ABC Studios, в 1 сезоне в серии с названием «86-й» проявляется у Лисбан, чуть не умершей от рук возлюбленного.
 Эф: История воспоминаний — одна из главных героинь, Тихиро, страдает этим заболеванием, вследствие которого она каждый день забывает главного героя Рэндзи.
 В поисках Немо — мультфильм, один из персонажей которого, рыбка Дори, страдает таким же заболеванием.

Примечания 

Нарушения памяти
Симптомы, признаки или клинические данные, относящиеся к когнитивной деятельности